Bruggerbach ist ein Gewässername:

 Bruggerbach (Drau), linker Zufluss der Drau zwischen Mittewald und Unterassling, Gemeinde Assling, Tirol 
 Bruggerbach (Wurzacher Ach), rechter Zufluss der Wurzacher Ach bei Brugg, Stadtteil Arnach, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg